

Persone 
 Alberto Toso Fei (1966) – scrittore, saggista e giornalista italiano
 Alessandro Fei (1978) – pallavolista italiano
 Cao Fei (1978) – artista cinese
 Francesco Fei (1967) – regista italiano
 Ge Fei (1964) – insegnante e scrittore cinese
 Ge Fei (1975) – ex giocatrice di badminton cinese
 Giovanni Fei (fl. XIV-XV secolo) – pittore italiano
 Han Fei (...-233 a.C.) – filosofo e funzionario cinese
 Lung Fei (1943) – attore hongkonghese
 Meng Fei (1981) – ex ginnasta cinese
 Tong Fei (1961) – ex ginnasta cinese
 Toussaint Gombe-Fei (2001) – calciatore centrafricano
 Wang Fei (1963) – ex cestista e allenatore di pallacanestro cinese
 Wang Fei Fei (1987) – cantante, attrice e modella cinese
 Xie Fei (1942) – regista e sceneggiatore cinese

Sigle 
 Fédération équestre internationale - federazione internazionale sport equestri
 Federazione erboristi italiani
 Federazione esperantista italiana
 Federazione esploratori italiani
 Field Electron and Ion Co.
 Fondo europeo per gli investimenti
 Forum entomologi italiani

Altro 
 Contea di Fei – contea della Cina, situata nella provincia dello Shandong 
 FEI – codice vettore ICAO di Eagle Air Iceland